Ду́ров (Ду́рова) — русская фамилия. Известные носители:

Дуров 
 Дуров, Александр Николаевич (1866—?) — гражданский инженер, педагог.
 
 
 Дуров, Андрей Николаевич (род. 1977) — российский футболист.
 Дуров, Борис Валентинович (1937—2007) — советский режиссёр и сценарист.
 
 
 Дуров, Геннадий Олегович (1983—2015) — казахстанский альпинист.
 Дуров, Дмитрий Александрович (1895—1966) — генерал-майор.
 Дуров, Захар Захарович (1849—1886) — историк музыки.
 Дуров, Иван Матвеевич (1894—1938) — русский этнограф, краевед, фольклорист.
 Дуров, Лев Константинович (1931—2015) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, педагог.
 Дуров, Михаил Фёдорович  (1928—2015) — доктор медицинских наук.
 Дуров, Николай Павлович (1831—1879) — профессор института инженеров путей сообщения; библиофил. 
 Дуров, Павел Валерьевич (род. 1984) — российский программист, основатель «ВКонтакте» и Telegram.
 Дуров, Сергей Фёдорович (1815—1869) — русский поэт, прозаик, переводчик.



См. также 
 Дурово
 Дуровы (о дворянском роде)